Palazzo Brignole Sale De Ferrari – palazzo di Genova, situato in via Garibaldi 11
 Palazzo Francesco De Ferrari – palazzo di Genova, situato in piazza della Nunziata 2